

Architettura
Ninfeo Niccolini o Grotta del bandino – ninfeo che si affaccia sull'antico giardino Bandini della Villa del Bandino a Firenze
Palazzo Niccolini al Duomo – palazzo di Firenze situato all'angolo tra piazza del Duomo e via dei Servi
Palazzo Niccolini – già Ciaini-Da Montauto, palazzo di Firenze situato in via dei Servi
Teatro Niccolini – teatro di San Casciano in Val di Pesa
Teatro Niccolini – teatro di Firenze, in via Ricasoli
Villa Niccolini – villa di Firenze, in via San Carlo
Villa Niccolini, già Villa Medicea di Camugliano – villa di a Ponsacco (PI)

Persone
Niccolini – famiglia italiana
Angelo Niccolini – cardinale italiano
Antonio Niccolini – abate e diplomatico italiano
Antonio Niccolini – architetto e decoratore italiano
Enrico Niccolini – docente e studioso italiano
Eugenio Niccolini – imprenditore e politico italiano
Gian Paolo Niccolini – pittore, scultore e insegnante italiano
Giovanni Battista Niccolini – drammaturgo italiano
Gualberto Niccolini – politico italiano
Ippolito Niccolini – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
Ippolito Niccolini – politico e imprenditore italiano
Pietro Niccolini – arcivescovo cattolico italiano
Pietro Niccolini – imprenditore, giornalista e politico italiano

Pittura
 Madonna Niccolini – dipinto di Raffaello Sanzio in olio su tela conservato alla National Gallery of Art di Washington